Antica diocesi di Lincoln – sede soppressa della Chiesa cattolica
 Diocesi di Lincoln – diocesi anglicana nel Regno Unito, continuazione della precedente 
 Diocesi di Lincoln – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America